Linten bezeichnet:

 Linten, IT-etabliertes Verb für das Durchführen der statischen Code-Analyse → siehe Lint (Programmierwerkzeug)
 Linten, auch Rechenberg genannt Linten, ein baltisches Adelsgeschlecht → siehe Rechenberg (baltisches Adelsgeschlecht)